De Coupe de la Ligue 1994/95 was de eerste editie van dit Franse voetbalbekertoernooi, dat werd georganiseerd door de LFP, de betaaldvoetbalsectie van de Franse voetbalbond (FFF). Aan het toernooi namen de 40 clubs uit de Ligue 1 en Ligue 2 deel plus vier clubs uit de Championnat National. 

Het bekertoernooi begon op 24 november 1994 en eindigde op 3 mei 1995 met de finale in het Parc des Princes in de hoofdstad Parijs. Paris Saint-Germain versloeg SC Bastia met 2-0 in de eindstrijd, en plaatste zich daardoor voor de strijd om de Europacup II.

Schema

Finale

Zie ook
Coupe de France 1994/95
Frans voetbalkampioenschap 1994/95

1995
Bekervoetbal 1994/95